Brun rävsparv (Passerella unalaschensis) är en fågel i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar som förekommer i nordvästra Nordamerika. Den och alla andra rävsparvar i släktet Passerella behandlas ofta som en och samma art.

Utseende och läten 
Liksom alla rävsparvar, ofta behandlade som en och samma art, är den en stor (15,5-18,5 cm) och kraftig sparv med runt huvud. Jämfört med geografiskt närmaste rosträvsparven har den något längre stjärt och kortare vingar. Fjäderdräkten är enhetligt sotbrun utan vingband med tätt fläckat bröst, tätast mitt på och bildande en större fläck. Nordliga fåglar är blekare, sydliga mörkare. Lätet är ett mycket vasst "smack", likt rosträvsparven. Sången skiljer sig däremot, en lång oregelbunden serie som inleds med väl skilda toner, både tunnare, mer stammande och mer elektrisk än rosträvsparvens sång.

Utbredning och systematik 
Brun rävsparv häckar i kustnära nordvästra Nordamerika. Vintertid flyttar den överhoppande söderut till nordvästligaste Mexiko, där de nordligaste populationerna övervintrar längst i söder. Fågeln delas upp i sju underarter med följande utbredning:
 Passerella unalaschensis unalaschensis – Aleuterna (österut från Unalaska österut till Alaskahalvön; vintertid från sydvästligaste Kanada (sydvästra British Columbia) söderut i västra USA till Kalifornien
 Passerella unalaschensis insularis – Kodiak Island söder om Alaska; vintertid till kustnära södra Kalifornien
 Passerella unalaschensis sinuosa – södra Alaska på Kenaihalvön och i Prince William Sound samt på Middleton Island; vintertid från sydvästra British Columbia söderut till nordvästligaste Mexiko i nordvästra Baja California
 Passerella unalaschensis annectens – Yukuatat Bay i sydöstra Alaska; vintertid från kustnära centrala Kalifornien (men även mindre vanligt från sydvästra British Columbia) söderut till centrala Kaliforniens inland och södra Kalifornien
 Passerella unalaschensis townsendi – sydöstra Alaska och Queen Charlotte Islands i sydvästra Kanada; vintertid från sydöstra Alaska och södra kustnära British Columbia söderut i västra USA till kustnära norra och centrala Kalifornien
 Passerella unalaschensis fuliginosa – kustnära sydöstra Alaska till nordvästra USA (nordvästra Washington); vintertid från sydvästra British Columbia söderut utmed kusten till centrala Kalifornien
 Passerella unalaschensis chilcatensis – sydöstra Alaska kring Chilkatfloden till Stewartområdet i nordvästra British Columbia; vintertid från kustnära Oregon söderut till norra Kalifornien

Brun rävsparv har tillfälligt påträffats i Japan och nordöstra Ryssland. Ett fynd som tros röra sig om brun rävsparv har även gjorts i Danmark, men den anses inte ha nått landet på naturlig väg.

Artstatus 
Brun rävsparv hybridiserar troligen med rosträvsparv nära Iliamnasjön på Alaskahalvöns östra ände. Alla rävsparvar (brun rävsparv, rosträvsparv, skifferrävsparv och tjocknäbbad rävsparv) behandlas traditionellt som en och samma art, rävsparv (P. iliaca), främst på grund av omfattade hybridisering. Dock lyfts de numera allt oftare upp som egna arter grundat på avvikande utseende och läten.

Familjetillhörighet 
Tidigare fördes de amerikanska sparvarna till familjen fältsparvar (Emberizidae) som omfattar liknande arter i Eurasien och Afrika. Flera genetiska studier visar dock att de utgör en distinkt grupp som sannolikt står närmare skogssångare (Parulidae), trupialer (Icteridae) och flera artfattiga familjer endemiska för Karibien.

Levnadssätt 
Brun rävsparv påträffas liksom alla rävsparvar i täta buskiga områden, som pil- och alsnår i skog. Både föda och häckningsbiologi råder det kunskapsbrist kring. Den tros leva av en rad olika leddjur, men även små mollusker. Fågeln häckar från början av april till augusti, förmodligen monogamt.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling och tros inte vara utsatt för något substantiellt hot. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC).

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn unalaschensis syftar på ön Unalaska i Aleuterna.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Amerikanska sparvar
Fåglar i nearktiska regionen